Приймаче́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Приймаченко Андрій Сергійович — український режисер, кліпмейкер, оператор, режисер монтажу.
 Приймаченко Дмитро Володимирович — український правник, науковець, доктор юридичних наук, професор.
 Приймаченко Марія Оксентіївна (Примаченко) — українська народна художниця, представниця «народного примітиву», лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, одна з найвідоміших українських художниць.
 Приймаченко Микола Іванович — український політик.

Прізвища на -енко